Wells är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen British Columbia, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Wells ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Jack of Clubs Lake.

Terrängen runt Wells är huvudsakligen kuperad. Wells ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Wells. Trakten runt Wells är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Wells växer i huvudsak barrskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i British Columbia